Борис Тодоров Светиев е български общественик и революционер, деец на Македонската младежка тайна революционна организация.

Биография 
Борис Светиев е роден през 1903 година в Битоля, тогава в Османската империя. Негови братя са Христо и Стефан Светиеви, баща им е революционер от ВМОРО, убит от гръцки терористи, а техен чичо е солунският архимандрит Евлогий със светско име Спиро Светиов (Светиев). Борис Светиев получава медицинско образование.

Като студент в Загреб и член на Македонската младежка тайна революционна организация той е в ръководната петорка на Битолския революционен окръг. На Скопския студентски процес през 1927 година е осъден на 5 години строг тъмничен затвор с тежки окови.

През 1941 година Борис Светиев участва в създаването на Българските акционни комитети и посрещането на българската войска и администрация в Македония. В това време е и ръководител на медицинската служба в Битолската област. Участва в редактирането на битолския вестник „Пелистерско ехо“. През 1942 година участва на среща на бившите членове на ММТРО по инициатива на Йордан Чкатров. На 4 и 5 юли 1942 година в Скопие в адвокатската кантора на Йордан Чкатров е проведена среща, на която присъстват 19 души видни български общественици, политици, търговци и кметове, сред които Христо Паунчев от Охрид, Сотир Тренчев от Ресен, Борис Светиев от Битоля, Коце Ванов и Богдан Попгеорчев от Велес, Христо Сеизов от Кавадарци, Евтим Бойчев от Неготино, д-р Тодор Гичев от Щип, Павле Гичев и Коце Кратовалиев от Скопие, Тома Кленков, Чкатров, Щерю Боздов и Димитър Гюзелов. Те подчертават съществувалото въодушевление у населението в Македония и очакванията му, че България ще се опре на него за извоюване на свободата и приобщаването им към пределите на голяма България.

Събранието решава са се обърне директно към цар Борис III и му изпраща изложение, в което се иска по-голямо представителство на местното население:

През 1943 година делегация от Битоля в състав адвокат Георги Атанасов, Сотир Тренчев, Стефан Светиев, Борис Светиев посреща Христо Руков, Спиро Василев, Йосиф Кузев Марков, Васил Стумбов и Кръстьо Янков, които след това заминават за Костурско.

При налагането на властта на Титова Югославия д-р Борис Светиев е арестуван. Осъден е през май 1945 г. на дългогодишен затвор.

През 1950-те години е освободен от затвора и дълги години работи като лекар в поликлиниката в Щип и в Сопотница. Като пенсионер в края на живота си се установява в Скопие.

Родословие

Външни препратки 
 „Образът на Дамян Груев“, публикувано във в-к „Пелистерско ехо“, год. I, бр. 4, Битоля, 24 януари 1942 година

Бележки 

Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Дейци на ММТРО
Български лекари от Македония
Репресирани от комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Дейци на Българските акционни комитети
Репресирани от режима в Кралство Югославия